GTO peut signifier :
 Great Teacher Onizuka, un manga (et de son adaptation en animé) de Tōru Fujisawa ;
 Geostationary transfer orbit (en français, orbite de transfert géostationnaire), une orbite sur laquelle un satellite destiné à être mis en orbite géostationnaire est provisoirement placé ;
 Gate turn-off thyristor (en français, thyristor GTO), un interrupteur électronique utilisé en électronique de puissance ;
 Greater than One, un groupe de musique électronique ;
 The GTO's (où GTO signifie Girls Together Only), un groupe de filles de Los Angeles ;

 Gran Turismo Omologato (en français, Grand tourisme homologué), le nom de plusieurs modèles automobiles ;
 Ferrari 250 GTO (1962), Ferrari 288 GTO (1984), et Ferrari 599 GTO (2010) ;
 Pontiac GTO (1964) ;
  (1970) ;
 Mitsubishi GTO (dénomination de la Mitsubishi 3000 GT au Japon, 1990).